Praeger bzw. Präger ist der Familienname folgender Personen:

 Cheryl Praeger (* 1948), australische Mathematikerin; beschäftigt mit Kombinatorik und Gruppentheorie
 Christfried Präger (1943–2002), deutscher Bildhauer
 Elias Präger (1767–1847), Bezirksrabbiner in Bruchsal
 Ferdinand Praeger (1815–1891), auch: Ferdinand Christian Wilhelm Praeger, deutscher Musikpädagoge
 Frank Präger (* 1961), deutscher Archivar und Historiker
 Heinrich Aloys Praeger (Heinrich Hijman Chaim Aron Aloys Präger;1783–1854), niederländischer Musikdirektor, Geiger und Komponist
 Moses Präger (1817–1861), Rabbiner und Autor von Gebets- und Erbauungsschriften
 Rosamond Praeger (1867–1954), irische Künstlerin, Bildhauerin, Illustratorin und Dichterin
 Roy Präger (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Sylva Rahm-Präger (* 1960), deutsche Politikerin (SPD), MdL

Siehe auch:
 Preger